Большинство званий сербской армии соответствуют званиям бывшей сербско-черногорской армии, при этом используются совершенно новые конструкции, разработанные майором Йованом Милаком. Некоторые звания, такие как флот, а также звание капитана первого класса и сержанта первого класса, были высланы в соответствии с новым законом, и было добавлено звание бригадного генерала и звание коммодора во флоте.

Сухопутные войска:

Противовоздушная оборона (ПВО):

Морской флот:

Курсанты военных учебных заведений

Военная академия Сербии

Военная гимназия Сербии 

 
Сербия